Il singolare del torneo di tennis Aryamehr Cup 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Raúl Ramírez 7-6 6-0 2-6 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (semifinali)

  Raúl Ramírez (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1976